34-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 22 ноября 1972 года. Победителем турнира стала ворошиловградская «Заря». Лучшим футболистом СССР по итогам года был признан Евгений Ловчев.

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Олег Блохин («Динамо» Киев) — 14 голов в 27 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига. Итоговое положение

Финал 

В первую лигу вышли «Кузбасс» Кемерово и «Металлург» Липецк. «Даугава» Рига попала в стыковые матчи.

Стыковые матчи 

В первую лигу вышел «Спартак» Ивано-Франковск.

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1972 года на football.lg.ua